La famille de Gontaut est une famille subsistante de la noblesse française, d'extraction chevaleresque, originaire du Périgord. Elle donna quatre maréchaux de France, un amiral de France, onze lieutenants généraux, un lieutenant général des armées navales, des archevêques et évêques, des conseillers d'État, des ambassadeurs et six pairs de France.

Histoire 

La maison de Gontaut parait avoir tiré son nom de la ville et baronnie de Gontaut ou Gontaud, dans l'ancienne sénéchaussée d'Agen.

Elle est citée pour la première fois en 926. La maison de Gontaut prouve sa filiation depuis 1147, année du décès de Vital de Gontaut. Son fils Gaston de Gontaut, seigneur de Badefol, épouse la fille de Guillaume de Biron, dont les terres sont situées en Dordogne. 

La châtellenie de Biron était l'une des quatre baronnies du Périgord, érigée deux fois en duché : de 1598 à 1602 et de 1723 à 1798. 

De la branche des Guillaume est aussi issue la branche de Biron de Lieutadès que l'on trouve dans le Cantal, par le chevalier Jean de Biron et son fils Guillaume en 1326.

Au , la maison de Gontaut fut admise douze fois aux Honneurs de la Cour et sa branche de Hautefort sept fois. La branche de Gontaut, seule subsistante au , a été admise dès 1934 à l'Association d'entraide de la Noblesse française.

Souche commune 
 Gontaldus de Gontaut, cité en 926
 Vital de Gontaut, son fils, mentionné dans un titre de l'abbaye de Cadouin en 1124 
 jusqu'en 1154 Gaston  de Gontaut (+1154), seigneur de Biron et de Badefol (on prononce Badefou), son fils
 1154 à 1236 Henri  de Gontaut, son fils
 1236 à 1251 Gaston II de Gontaut (+1251), son fils

Lignée de Badefol et de Saint-Geniès (éteinte) 

La lignée de Badefol et de Saint-Geniès, dont la filiation prouvée commence en 1423, date du testament de Pierre de Gontaut, seigneur de Badefol et de Saint-Geniez (ou Saint-Geniès), marié avec Jeanne de Bourdeilles. Elle prit le titre de comte de Gontaut Saint-Genièz.

Cette branche s'est éteinte au .

Lignée de Hautefort (éteinte en 1903) 

La lignée de Hautefort est une lignée ancienne de la famille de Gontaut.

« Cette antique maison sortie de la branche de Badefol est connue depuis Pierre de Gontaut, co-seigneur de Badefol, allié en 1303 à Marguerite de Faye de Born ».

La branche de Hautefort commence avec le mariage en 1388 d'Hélie de Gontaut (mort en 1420), fils de Séguin Gontaut, seigneur de Badefol (mort en 1371) et de Marguerite de Bérail (née en 1305), avec Mathe de Born, fille de Bertrand de Born et d'Alix de Calvignac, qui lui apporte la châtellenie de Hautefort dont cette branche prend le nom. Leurs enfants écartèleront les armes des Gontaut avec celles des Hautefort.

En juin 1364, Charles Le Mauvais, Roi de Navarre, tenta d'obtenir le soutien de Séguin de Gontaut pour faire la guerre au Roi de France, Charles V. Séguin de Gontaut exigeant des garanties financières intenables pour le Roi de Navarre, ce dernier empoisonna Séguin de Gontaut à sa table.

La châtellenie d'Hautefort est érigée en marquisat en 1614 au profit de François de Hautefort (1548-1640), comte de Montignac, seigneur de Thénon, la Mothe, la Borie, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, conseiller aux conseils d'état et privé. 

Son petit-fils, Jacques François de Hautefort, deuxième marquis de Hautefort, fait construire, dans la seconde moitié du , l'actuel château de Hautefort et meurt sans postérité. Sa sœur, Marie de Hautefort, maréchale et duchesse de Schomberg, est favorite du Roi Louis XIII.

Au milieu du , le mariage de leur frère, Gilles de Hautefort avec Marthe d'Estourmel fait entrer dans la famille la terre de Champien, en Picardie, et un ensemble de seigneuries aux alentours. Leurs descendants se succèdent au château de Hautefort jusqu'en 1890 et au château de Champien jusqu'en 1877.

La famille de Hautefort compta aussi plusieurs branches cadettes, toutes éteintes.

Le dernier marquis de Hautefort meurt en 1903. Il était général de brigade, commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand. Il n'eut qu'une seule fille morte à . En 1890 Gabrielle de Hautefort, dernière de cette branche, épouse Fernand Stoffels, qui est autorisé en 1892 par décret présidentiel à prendre le nom "Stoffels d'Hautefort".

Armoiries 
Les anciennes armes de cette famille étaient celles des Gontaut : écartelé d'or et de gueules (écu en bannière).
La descendance d'Hélie de Gontaut et de Mathe de Born écartela les armes des Gontaut avec celles des Hautefort : d'or à 3 forces de sable(écu en bannière). Leur postérité substitua par la suite ses noms et armes à ceux de Hautefort (écu également en bannière).

Titres 
 marquis de Hautefort (de 1614 à 1903)
 comte de Montignac
 marquis de Surville
 baron de Thenon
 marquis d'Ajac
 marquis d'Ans-Hautefort
 marquis et comte de Marqueyssac
 marquis et comte de Bruzac
 comte de Beauzens
 marquis de Saint-Chamans
 baron de Lestrange (les Hautefort héritent par mariage des L'Estrange, dont le berceau était à Lapleau)
vicomte de Cheylane
 baron de Joannas, de Bologne, de Montréal en Vivarais

Lignée de Biron

Branche aînée (éteinte en 1798) 

 1236 à 1251 Gaston II de Gontaut (+1251)
 1251 à 1297 Gaston III de Gontaut (+1297), son fils
 1297 à 1344 Pierre  de Gontaut (+1344), son fils
 1344 à 1350 Pierre II de Gontaut (+1350), son fils
 1350 à 1369 Pierre III de Gontaut, son fils
 1369 à 1394 Gaston IV de Gontaut (+1394), son frère
 1394 à 1399 Amalric de Gontaut (+1399), son fils
 1399 à 1460 Gaston V de Gontaut, son frère
 1460 à 1481 Gaston VI de Gontaut (1414-1481), son fils
 1481 à 1524 Pons de Gontaut (+1524), son fils
 1524 à 1557 Jean  de Gontaut (1502-1557), son fils
 1557 à 1592 Armand  de Gontaut (1524-1592), maréchal de France, Grand Maître de l'Artillerie de France, son fils 
 1592 à 1602 Charles de Gontaut (1562-1602), son fils,  de Biron, maréchal de France, célèbre par l'amitié que lui portait Henri IV et par sa trahison
 1602 à 1636 Jean II de Gontaut (+1636), marquis de Biron, son frère
 en 1636 Henri-Charles de Gontaut (1620-1636), marquis de Biron, son fils
 1636 à 1700 François  de Gontaut (1629-1700), marquis de Biron, son frère
 1700 à 1733 Charles-Armand de Gontaut-Biron (1663-1756),  de Biron, maréchal de France, son fils
 1733 à 1736 François-Armand de Gontaut (1689-1736),  de Biron, son fils
 1736 à 1739 Antoine-Charles de Gontaut (1717-1739),  de Biron, son fils
 en 1739 Jean-Louis de Gontaut (1692-1772),  de Biron, abbé de Moissac, son oncle
 1739 à 1788 Louis-Antoine de Gontaut (1701-1788),  de Biron, maréchal de France et colonel du régiment des Gardes-Françaises, son frère
 en 1788 Charles-Antoine de Gontaut (1708-1798),  de Biron,  de Gontaut en 1758, son frère
 1788 à 1793 Armand-Louis de Gontaut Biron (1747-1793),  de Biron, duc de Lauzun, général, son fils
 1793 à 1798 Charles-Antoine, duc de Gontaut, redevient héritier du titre à la mort de son fils.

Branche cadette de Saint-Blancard (subsistante) 

 1798 à 1817 Jean Armand-Louis-Alexandre de Gontaut (1746-1826), marquis de Saint-Blancard, puis de Biron, comte de l'Empire par lettres patentes du , son cousin descendant d' de Gontaut-Biron (1524-1592) ; en  , Joséphine de Montaut, alors veuve de son frère Charles-Michel de Gontaut-Biron (1751-1826), gouvernante du duc de Bordeaux et de sa sœur, Louise d'Artois, reçut du roi  le titre personnel de duchesse de Gontaut. Elle ne laissa que deux filles ;
 1817 à 1851  de Gontaut (1771-1851), marquis de Saint-Blancard et de Biron, marquis-pair héréditaire par ordonnance du roi , le , son fils
 1851 à 1883  de Gontaut (1802-1883), marquis de Saint-Blancard et de Biron dit marquis de Biron, son fils
 1883 à 1939 Guillaume de Gontaut (1859-1939), marquis de Saint-Blancard et de Biron dit le marquis de Biron, son neveu (dernier possesseur du château de Biron)
 1939 à 1970  de Gontaut (1893-1970), marquis de Saint-Blancard et de Biron, son cousin
 1970 à 1985 Arnaud de Gontaut (1897-1985), marquis de Saint-Blancard et de Biron dit marquis de Gontaut-Biron, son frère
 1985 à 2015  de Gontaut, (1927-2015), marquis de Saint-Blancard et de Biron dit marquis de Gontaut-Biron, son fils ;
 depuis 2015, Anne-Charles de Gontaut, né en 1963, marquis de Saint-Blancard et de Biron, dit marquis de Gontaut-Biron, son fils.

Personnalités 
 Vianne de Gontaut Biron (1225-1280) ;
 Armand  de Gontaut (1524-1592), maréchal de France
 Charles de Gontaut (1562-1602),  de Biron, maréchal de France
 Jean II de Gontaut (+1636), marquis de Biron
 Charles-Armand de Gontaut (1663-1756),  de Biron, maréchal de France, 
 Louis-Antoine de Gontaut (1701-1788),  de Biron, maréchal de France 
 Charles-Antoine de Gontaut (1708-1798),  de Biron,  de Gontaut,
 Armand-Louis de Gontaut (1747-1793),  de Biron, duc de Lauzun, général,
 Amélie de Boufflers, épouse du précédent, duchesse de Lauzun et duchesse de Biron (1751-1794) ;
 Joséphine de Montault, alors veuve de Charles Michel, vicomte de Gontaut Biron, gouvernante des Enfants de France, créée duchesse de Gontaut par ordonnance du Roi Charles X, le 14 octobre 1826,
 
 Seguin de Badefol
 Armand de Gontaut, évêque de Sarlat, puis archevêque titulaire de Nazareth.
 Armand II de Gontaut (1771-1851), pair de France héréditaire (1815), puis marquis-pair héréditaire  (1818) ;
 Henri II de Gontaut Biron (1802-1883), président du Jockey-Club de Paris de 1853 à 1883, son fils ;
Aimé Charles Zacharie de Gontaut Biron (1776-1840), député, frère d'Armand II de Gontaut ;
 Elie de Gontaut Biron, fils du précédent (1817-1890), député puis sénateur, ambassadeur de France ;
 Joseph de Gontaut Biron, fils du précédent (1851-1924), député puis sénateur ;
 Bernard de Gontaut Biron, frère du précédent (1854-1939), secrétaire d'ambassade, député ;
 Roger de Gontaut Biron (1884-1944), historien ;

Principaux titres

Branche aînée (éteinte en 1798) 
 baron de Biron (depuis le )
  baron du Périgord (depuis le )
 ducs de Biron (de 1598 à 1602 et 1723 à 1793)
 ducs de Gontaut (de 1758 à 1798)
 ducs de Lauzun (de 1766 à 1793) 
 marquis de Brizembourg
 marquis de Moy 
 marquis de Lanzac 
 marquis de Chateauneuf ; etc.

Branche cadette (subsistante) 
 marquis de Saint-Blancard
 baron du Périgord (depuis 1798)
 marquis de Biron (depuis 1817)
 comtes de l'Empire (1810 et 1811)
 duchesse de Gontaut (de 1826 à 1862) pour Joséphine de Montault, veuve de Gontaut ;
 duc de Castellara (depuis 1875, titre octroyé par la République de Saint-Marin)
 barons de Chefboutonne, de La Chapelle, de Lauzières (à St-Jean-de-Cornac) et d'Auriébat, de Montaut, de Saint Blancard, de Brizembourg et de Chefboutonne ; etc.

Références

Voir aussi

Bibliographie 
 Théophraste Renaudot, Gazette de France, 1767, volume 2, page 219 à 221
 Dictionnaire de la Noblesse François-Alexandre Aubert de La Chenaye-Desbois, tome VII, Paris, 1774. Google Livres
 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France, des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume, et des Maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la Maison de France, 1822 (vol.2) et 1826 (vol. 7), page 68, lire en ligne
 Ludovic Lalanne, Dictionnaire historique de la France, Hachette, 1872
 Abbé Goustat, « De la sépulture des Gontauts-Biron à Cadouin, à Biron et Badefol », dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1882, tome 9,  (lire en ligne)
 [Marie de Cumont], Généalogie de la Maison d'Hautefort, en Périgord, Limousin, Picardie et Vivarais, 1898, Niort, L. Clouzot, 246 pages ;
 R. Villepelet, « Cinq seigneuries périgourdines de la famille de Gontaut-Biron au  siècle », dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1939, tome 66,  (lire en ligne)
 Simon Arbellot, Hautefort: notice historique et descriptive, Monographies des châteaux de France, A. Barry, 1962
 Henri Jougla de Morenas, Grand armorial de France, volume 4, pages 178 et 281 ;
 Georges Martin, Histoire et généalogie des Maisons de Gontaut-Biron et d'Hautefort, 1995, Lyon, l'auteur, 251 p. ;
 Élisée Cérou, Bernard Carpentier, Biron, dans Les Cahiers du Groupe archéologique de Monpazier, , 2005,  (lire en ligne)

Articles connexes 
 Liste des barons, ducs et marquis de Biron
 Château de Biron
 Château de Saint Blancard
 Château de Courtalain
 Château de Montgermont
 Château de Hautefort
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française
 Liste des familles françaises subsistantes les plus anciennes
 Armorial des familles de Gascogne et Guyenne

Liens externes